Polaritet har flere specialiseringer og betydninger:

Indenfor videnskab:
Celle polaritet
Kemisk polaritet
Elektrisk polaritet
Magnetisk polaritet

Kommercielle produkter:
Polarity (spil)

Se også 
Dualisme
Polarisering (transversal bølge)